Менадье — фамилия. Известные носители:

  (1889—1914) — немецкий нумизмат, сын Юлиуса Менадье.
 Менадье, Юлиус (1854—1939) — немецкий нумизмат.